Holzer è il cognome di vari personaggi:
 Daniel Holzer – calciatore ceco
 Hans Holzer (nato nel 1920) – parapsicologista austriaco
 Heini Holzer (1945-1977) – scialpinista e alpinista italiano
 Heinz Holzer (nato nel 1964) – sciatore alpino italiano
 Ivy Holzer – attrice italiana
 Jenny Holzer (nata nel 1950) – artista statunitense
 Johann Evangelist Holzer (1709-1740) – pittore tedesco
 Korbinian Holzer – giocatore tedesco di hockey 
 Kristine Holzer (nata nel 1974) – pattinatrice di velocità statunitense
 Patrick Holzer (nato nel 1970) – sciatore alpino italiano